Desa Setiajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Setiajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,07, long 107,13), Jawa Barat, 
 Desa Setiajaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 108,24), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar